Silvestri ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Silvestri (* 1950), US-amerikanischer Komponist
 Carlo Silvestri (1893–1955), italienischer Journalist
 Constantin Silvestri (1913–1969), rumänischer Dirigent
 Daniele Silvestri (* 1968), italienischer Sänger und Songschreiber
 Davide Silvestri (* 1980), italienischer Radrennfahrer
 Enrico Silvestri (1896–1977), italienischer Skisportler und Offizier
 Filippo Silvestri (1873–1949), italienischer Entomologe
 Girolamo Andrea Silvestri (1728–1788), italienischer Geistlicher und Altertumsforscher
 Graciela Silvestri (* 1954), argentinische Architektin und Hochschullehrerin
 Lorenzo De Silvestri (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Marc Silvestri (* 1958), US-amerikanischer Comiczeichner und -verleger
 Marco Silvestri (* 1991), italienischer Fußballtorhüter
 Pietro De Silvestri (1803–1875), italienischer Kardinal
 Siro Silvestri (1913–1997), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Umberto Silvestri (1915–2009), italienischer Schauspieler

Silvestri steht für:
 Silvestri (Unternehmen), italienischer Hersteller von Großformatkameras

Siehe auch:
 Silvestre